Crowle – miasto w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Crowle – miasto w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire